Бе́кман (, ) — англійське й шведське прізвище, поширене в багатьох країнах світу.

Відомі носії:
 Арнольд Бекман (; 1900—2004) — американський фізико-хімік і винахідник.
 Ерік Бекман (;  1988) — екс-гітарист шведського індастріал-метал гурту Deathstars.
 Ісаак Бекман (; 1588—1637) — нідерландський механік, математик і натурфілософ.
 Йохан Бекман (;  1971) — фінський публіцист, соціолог, політолог та письменник.
 Крістіан Бекман (;  1980) — шведський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Маттіас Бекман (;  1992) — шведський хокеїст.
 Міа Бекман (; 1877—1958) — фінська акторка театру і кіно.
 Теа Бекман (; 1923—2004) — нідерландська дитяча письменниця.
 Яків Бекман (1836—1869) — український революційний діяч.

Див. також 
 Бекманн